Incasemidalis är ett släkte av insekter. Incasemidalis ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vaxsländor
Incasemidalis